Mecz o Superpuchar Europy 2006 został rozegrany 25 sierpnia 2006 roku na Stadionie Ludwika II w Monako pomiędzy Barceloną, zwycięzcą Ligi Mistrzów UEFA 2005/2006 oraz Sevillą, triumfatorem Pucharu UEFA 2005/2006. Sevilla wygrała mecz 3:0, tym samym zdobywając Superpuchar Europy po raz pierwszy w historii klubu.

Droga do meczu

Sevilla

FC Barcelona

Szczegóły meczu 

Spotkanie finałowe odbyło się 25 sierpnia 2006 na Stadionie Ludwika II w Monako. Frekwencja na stadionie wyniosła 17 480 widzów. Mecz sędziował Stefano Farina z Włoch. Mecz zakończył się zwycięstwem Sevilli 3:0. Bramki dla Sevilli strzelili Renato w 7. minucie, Frédéric Kanouté w 45. minucie oraz Enzo Maresca w 89. minucie z rzutu karnego.

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (2005/2006)
 Puchar UEFA (2005/2006)

Bibliografia 
 RSSSF

2006 w piłce nożnej
Superpuchar Europy UEFA
2006 w Monako